;
 Mill Creek (Illinois) ;
 Mill Creek (Oklahoma) ;
 Mill Creek (Pennsylvanie) ;
 Mill Creek (rivière), un affluent de  dans le comté de Columbia ;
 Mill Creek (Virginie-Occidentale) ;
 Mill Creek (Washington).
  ;
  ;

Voir aussi 
 Millcreek, une ville de l'Utah aux États-Unis.
 Edmonton-Mill Creek, une circonscription électorale canadienne.